Мэ́ри Тере́за Макка́рти (, , Сиэтл, США — , Нью-Йорк, США) — американская писательница, публицист и критик, социалист.

Мэри Маккарти симпатизировала коммунистам, но после московских процессов солидаризировалась с Львом Троцким и осуждала сталинизм. Входя в коллектив журнала «Partisan Review», где приобрела репутацию талантливого критика, также печаталась в , «The New Republic», «Harper’s Magazine» и «The New York Review of Books». После Второй мировой войны выступала с критикой и маккартизма, и советского строя. Во время войны во Вьетнаме несколько раз посещала Вьетнам и выступала с критикой негативного изображения вьетнамских партизан в западных СМИ.

Была замужем четыре раза. Начиная с 1938 года, её мужем был известный литературный критик Эдмунд Уилсон, в этом браке у Мэри Маккарти родился сын, Reuel Wilson.

Одной из её ближайших подруг была Ханна Арендт.

Книги 
 The Company She Keeps (1942), Harvest/HBJ, 2003 reprint: ISBN 0-15-602786-0
 The Oasis (1949), 1999 edition: ISBN 1-58348-392-6
 Cast a Cold Eye («Окинь холодным взглядом») (1950), HBJ, 1992 reissue: ISBN 978-0-15-615444-4
 The Groves of Academe (1952), Harvest/HBJ, 2002 reprint:ISBN 0-15-602787-9
 A Charmed Life (1955), Harvest Books, 1992 reprint: ISBN 0-15-616774-3
 Venice Observed (1956), Harvest/HBJ, 1963 edition: ISBN 0-15-693521-X (the 1963 edition lacks the illustrations present in the original book)
 The Stones of Florence (1956), Harvest/HBJ, 2002 reprint of 1963 edition: ISBN 0-15-602763-1 (the 1963 edition lacks the illustrations present in the original book)
 Memories of a Catholic Girlhood (1957), Harvest/HBJ, 1972 reprint:ISBN 0-15-658650-9 (autobiography)
 On the Contrary (1961)
 The Group (1962), Harvest/HBJ, 1991 reprint: ISBN 0-15-637208-8, adapted as a 1966 movie of the same name.
 Vietnam (1967)
 Hanoi (1968)
 The Writing on the Wall (1970)
 Birds of America (1971), Harcourt 1992 reprint: ISBN 0-15-612630-3
 Medina (1972)
 The Mask of State: Watergate Portraits (1974)
 Cannibals and Missionaries (1979), Harvest/HBJ, 1991 reprint:ISBN 0-15-615386-6 (novel explores the psychology of terrorism)
 Ideas and the Novel (1980)
 How I Grew (1987), Harvest Books, ISBN 0-15-642185-2 (intellectual autobiography age 13-21)
 Intellectual Memoirs (1992), published posthumously (edited and with a foreword by Elizabeth Hardwick)
 A Bolt from the Blue and Other Essays (2002), New York Review Books, (compilation of essays and critiques), ISBN 1-59017-010-5

Примечания

Ссылки 
 МАККАРТИ МЭРИ

Английские писатели
Писательницы США
Драматурги США
Публицисты США
Литературные критики США
Социалисты США
Члены Американской академии искусств и литературы
Выпускники Колледжа Вассара
Почётные доктора Колледжа Смит